Mistrovství světa superbiků 2013  bylo 26. ročníkem mistrovství světa superbiků. Sezona začala 24. února na australském Phillip Islandu a po 14 podnicích skončila 20. října závodem ve španělském Jerezu.

Mistrem světa se poprvé ve své kariéře stal britský jezdec Tom Sykes. Titul si zajistil v první jízdě v Jerezu, tj. v předposledním závodě sezony.

Kalendář 
Provizorní kalendář byl veřejnosti představen Mezinárodní motocyklovou federací 6. října 2012 se 14 potvrzenými podniky a jedním nepotvrzeným. 15. ledna byl závod konaný v Indii posunut z 10. března na 17. listopad. 8. března byl vydán definitivní kalendář povrzující závody v Portimãu a Imole, stejně jako představující nově konaný závod v tureckém Instanbul Parku. Poprvé po osmi letech nezavítaly superbiky na brněnský Masarykův okruh. Během sezony pak byl zrušen i závod v Indii. Sezona byla poznamenána tragickým úmrtím italského závodníka Andrey Antonelliho soutěžícího v doprovodném seriálu mistrovství světa supersportů. Kvůli této události byla zrušena druhá jízda na okruhu v Moskvě. Závodníci tak nakonec zavítali na 14 různých okruhů a absolvovali 27 jednotlivých jízd.

Celkové pořadí

Bodování jezdců

Reference

Externí odkazy 
 

Motoristické sporty v roce 2013
2013